Сульца́но (, ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 1808 человек (2008 г.), плотность населения составляет 154 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 25058. Телефонный код — 030.

Демография 
Динамика населения:

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта